Луис Химено Теихидо () (15 февраля 1927, Монтевидео, Уругвай — 24 июля 2017, Мехико, Мексика) — мексиканский актёр театра и кино и преподаватель уругвайского происхождения.

Биография 
Родился 15 февраля 1927 года в Монтевидео в семье Луиса Химено Веласко — директора компании Сарсуэла и Долорес Теихидо — учительницы по пению. Также у него был брат Энрике Химено (1929-2007) — дирижёр, композитор, пианист и учитель по пению. Спустя некоторое время переехал в Мексику, где занялся преподавательской деятельностью в Академии Изящных Искусств и Академии Андреса Солера, который зажёг яркую звезду актрисы Марии Сорте. В мексиканском кинематографе дебютировал в 1960 году и с тех пор снялся в 30 работах в кино и телесериалах, одновременно с этим преподавал музыку в средней школе Мехико.

Скончался 24 июля 2017 года в Мехико от остановки дыхания, которое спровоцировало последующую остановку сердца.

Личная жизнь 
Луис Химено женился на актрисе Вирхинии Гутьеррес, которая родила 5 детей, а те впоследствии 12 внуков и 2 правнука. Семейный союз супругов оказался очень прочным и долговечным — вместе супруги были 64 года.

Фильмография

Теленовеллы, многосезонные ситкомы и художественные фильмы 
 Как говорится (с 2011-) .... Joaquin 
 Hasta que el dinero nos separe (2009-2010) .... Licenciado Fernando Bernal
 Mañana es para siempre (2008-2009) ... Padre Bosco San Román
 Barrera de amor (2005-2006) .... Josefo Maldonado
 Bajo el mismo techo (2005) Serie TV 
 Amarte es mi pecado (2004) .... Clemente Sandoval 
 El juego de la vida (2001-2002) .... Nicolás Domínguez 
 El precio de tu amor (2000-2001) .... Padre Chucho
 DKDA: Sueños de juventud (1999-2000) .... Jorge Rey 
 Cuento de Navidad (1999-2000) .... Dr. Ricardo García de Castro
 Nunca te olvidaré (1999) .... Dr. Alberto Rivero
 Rencor apasionado (1998) .... Germán Reyes
 Pueblo chico, infierno grande (1997) .... Padre Arceo 
 Confidente de secundaria (1996) .... Ulises 
 La antorcha encendida (1996) .... Guillermo Aguirre y Viana 
 Алондра (1995)
 Agujetas de color de rosa (1994-1995) Telenovela .... Lucio
 El vuelo del águila (1994) .... Napoleón III
 Los parientes pobres (1993) Telenovela .... Marlon 
 Мария Мерседес (1992) .... Don Sebastián Ordóñez
 Alcanzar una estrella II (1991) Telenovela .... Don Odiseo
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985-2007)
 Los amantes fríos (1978) .... Cura (segmento "Los amantes fríos") 
 El carruaje (1972) .... José María Lacunza  
 Historia de un amormadrastr)
 El amor y esas cosas (1969) .... (segmento "Un adulterio formal")
 Del altar a la tumba (1969) Telenovela 
 De la Tierra a la Luna (1969)
 Cárcel de mujeres (1968) 
 Duelo de pasiones (1968) 
 Leyendas de México (1968) 
 Rocambole (1967)
 La Dueña (1966)
 La madrastra (1962) 
 Don Bosco 
 Una canción para recordar (1960)
 Тайна (1959)

 Театральные работы 
 Visitando al Sr. Green (2006), de Jeff Baron.
 Los árboles mueren de pie (2000), de Alejandro Casona.
 Las muchachas del club (1999), de Iván Menchell.
 La jaula de las locas (1993), de Harvey Fierstein.
 Los enemigos, (1989) de Sergio Magaña.
 La conspiración de la Cucaña, (1989) de Alfonso de María y Campos.
 La Malquerida, (1988) de Jacinto Benavente.
 El candidato de Dios, (1986) de Luis G. Basurto.
 Hoy invita la Güera, (1985) de Federico S. Inclán. Hotel Paradiso, (1984) de Georges Feydeau.
 Los buenos manejos, (1983) de Jorge Ibargüengoitia.
 Pudo haber sucedido en Verona, (1982) de Rafael Solana.de febrero de 1982|fechaacceso=17 de abril de 2017|periódico=Proceso|idioma=es-MX 
 Crimen y castigo, (1982) de Fiódor Dostoyevsky. 
 Las alas sin sombra, (1981) de Héctor Azar.de febrero de 1981|fechaacceso=17 de abril de 2017|periódico=Proceso|idioma=es-MX
 El alcalde de Zalamea, (1981) de Pedro Calderon de la Barca.
 ¡Ah, soledad!, (1980) de Eugene O’Neill.
 Los buenos manejos, (1980) de Jorge Ibargüengoitia.
 Volpone, (1979) de Ben Johnson.
 Las mujeres sabias, (1979) de Moliere.
 Heredaras el viento, (1978/79) de Jerome Lawrence y Robert Edwin Lee
 La resistible ascensión de Arturo Ui, (1978) de Bertold Brecht.
 Las tres hermanas, (1977) de Anton Chéjov.
 La casa de los corazones rotos, (1977) de Georges Bernard Shaw.
 Volpone, (1977) de Ben Johnson.
 ¡Contigo...si!, (1975) de Joyce Rayburn.
 Un sombrero lleno de lluvia, (1970) de Michael V. Gazzo.
 Medusa, (1968) de Emilio Carballido.
 Sabes que no te puedo escuchar bien..., (1968) de Robert Anderson.
 Macbeth, (1967) de William Shakespeare.
 El barbero de Sevilla, (1966) de Pierre-Agustin Caron de Beaumarchais.
 Rómulo Magno, (1965) de Friedrich Dürrenmatt.
 El burgués gentilhombre, (1965) de Moliere.
 El inspector, (1965) de Nikolái Gogol.
 Los hombres del cielo, (1965) de Ignacio Retes.
 Columna social, (1964) de Celestino Gorostiza.
 El rey Lear, (1964) de William Shakespeare.
 La mandragora, (1964) de Nicolás Maquiavelo.
 Al baño... Maria, (1964) de Charles-Maurice Hennequin y Paul Bihaud.
 Locura de humor, (1963) de Antonio de Lara ( Tono).
 No me manden flores, (1963) de Norman Barasch y Carrol Moore.
 Mi mujer es un gran hombre, (1963) de Luis Verneuil y Jacques Berr.
 Las alas del pez, (1960) de Fernando Sanchez Mayans.
 La ratonera, (1960) de Agatha Christie.
 La dama boba, (1960) de Félix Lope de Vega y Carpio.
 Recamara en condominio, (1959) de Rafael C. Bertrand.
 Iglú, (1959) de Mark Reed.
 Separada de mi marido, (1957) de Luis Fernández de Sevilla y Luis Tejedor.
 Ring...Ring..llama el amor, (1957) de Betty Comdem y Adolpho Green.
 El amor tiene su aquel, (1956) de Carlos Llopis.
 Mi amigo el asaltante,(1956) de André Haguet.
 Casandra, (1953) de Maria Luisa Algarra.
 Las alegres comadres de Windsor'', de William Shakespeare.

Награды и премии

Premios TVyNovelas

Premios Calendario de Oro 2007

Примечания

Ссылки 
 Информация о смерти с подробной биографией.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актёры по алфавиту
Актёры Мексики
Лауреаты премии Calendario de Oro
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)